Das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder Berlin und Brandenburg und handelt auf der Grundlage der Schulgesetze beider Länder sowie des zwischen ihnen geschlossenen Staatsvertrags. Das LISUM hat seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof.

Die Einrichtung ging aus dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin und dem Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg hervor. Grundlage ist ein Staatsvertrag. Das Gebäudeensemble ist denkmalgeschützt. Es wurde ab 1914 als „Landwirtschaftliche Erziehungsanstalt“ der Stadt Berlin gebaut.

Aufgaben des LISUM  
Das LISUM

 … unterstützt die schulischen Akteure in den Bereichen Schul- und Unterrichtsentwicklung, bei der Organisations-, Personal- und Qualitätsentwicklung sowie der Erwachsenenbildung durch Veranstaltungen, Materialien und Analysen.
 ... positioniert mit seinem gesamten Angebot als bedeutsame Bildungseinrichtung in der Bildungsregion.
 … beachtet in seiner Arbeit die aktuellen bildungspolitischen Schwerpunkte. Grundlagen für seine Arbeit sind neben den landesrechtlichen Vorgaben insbesondere die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz sowie der Orientierungs- bzw. der Handlungsrahmen Schulqualität in beiden Ländern.
 ... entwickelt Rahmenlehrpläne und andere curriculare Materialien für den Unterricht in allen Schulstufen und unterstützt deren Implementierung in den Schulen.
 … berücksichtigt in allen Handlungsfeldern seiner Arbeit den jeweils aktuellen Stand der Forschung sowie der fachlichen Diskussionen und sind Kooperationspartner in Projekten zur Schul- und Unterrichtsentwicklung.
 ... koordiniert den Prozess der Aufgabenentwicklung für die zentralen Prüfungen, sowie Vergleichsarbeiten und organisiert deren Druck und Versand.
 … qualifiziert theoriegeleitet und praxisorientiert schulische Führungskräfte, Schulberaterinnen und -berater und das Personal von Weiterbildungseinrichtungen. Zur Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen steht dem LISUM eine leistungsfähige Verwaltung und Infrastruktur zur Verfügung.
 ... bietet umfassende Unterstützungsangebote auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg (bbb) an.
 … fördert die Bildung in der digitalen Welt, die Medienkompetenzentwicklung sowie die Verschränkung von Medien und Fachdidaktik. Das Lernen mit und über Medien in Schule und Unterricht wird durch die Fortbildung und Beratung schulischer Akteure unterstützt.…
 …evaluiert vielfältige Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Qualität in Schule und Unterricht sowie in Einrichtungen der Bildungsregion Berlin-Brandenburg, die im schulischen Kontext stehen.

Siehe auch

 Bildungsserver Berlin-Brandenburg

Weblinks 

 Homepage des LISUM

Bildungseinrichtung in Berlin
Bildung im Landkreis Teltow-Fläming
Wissenschaftliche Organisation (Berlin)
Wissenschaft in Brandenburg
Behörde (Berlin)
Behörde (Brandenburg)
Baudenkmal in Ludwigsfelde
Bauwerk in Ludwigsfelde
Schule und Medien
Organisation (Lehrerbildung)
Organisation (Ludwigsfelde)